Пашкова — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.
 Пашкова — гірська вершина, Списька Маґура.

Примітки